Venusberg est la demeure de Vénus qui, selon la légende, se situe en haut d’une montagne. 

 Venusberg (Mythologie), un lieu légendaire du folklore germanique ; 
 , un faubourg de Bonn, Allemagne ; 
 Venusberg, ancienne commune devenue un faubourg de Drebach, Saxe, Allemagne ;
 Le titre original d'Un homme, sept femmes, un film allemand de Rolf Thiele (1963).